Marwick ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Marwick (1902–1979), deutscher Verwaltungsjurist
 Hugh Marwick (1881–1965), orkadischer Gelehrter
 James Marwick (1862–1936), schottischer Unternehmer und Gründer der Mitchell & Company in New York
 Tricia Marwick (* 1953), schottische Politikerin

Sonstiges:
 Mount Marwick, Berg im Viktorialand, Antarktika